Baia steht für: 

 Baia, Ortsteil der italienischen Gemeinde Bacoli (in der Antike Baiae)
 Titularbistum Baia in der römischen Provinz Numidia (Nordafrika)
 Baiʿa, der Treueid im Bereich des Islams
 Baia (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Baia (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Baia (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea 

Baia ist der Familienname folgender Personen:
 Odair Baia (* 1978), Leichtathlet aus Sao Tome e Principe

Baia ist Namensbestandteil folgender Orte in Rumänien:
 Baia Mare, Hauptstadt des Kreises Maramureș 
 Baia Sprie, Stadt im Kreis Maramureș
 Baia de Aramă, Stadt im Kreis Mehedinți 
 Baia de Arieș, Stadt im Kreis Alba
 Baia de Criș, Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Baia de Fier, Gemeinde im Kreis Gorj

Siehe auch:
 Baía
 Bahia (Begriffsklärung)
 Baja (Begriffsklärung)
 Baya